

Волокові — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Волокові — присілок, Омутнінський район, Кіровська область